Joseph Marie François de Maigret est un militaire français du , membre de la famille de Maigret.

Il naît le  à Cattenom, bailliage de Thionville. D'abord élève à l'École d'artillerie de Metz en 1785, il fut nommé lieutenant en second au régiment de Metz-artillerie en 1787, puis lieutenant en premier en 1791. Échappé avec quelques compagnons d'armes au débarquement de Quiberon, il émigra. Capitaine à l'armée de Condé et à l'armée anglaise du général Stuart, aux Pays-Bas et au Portugal, il fut réformé pour blessure en 1802. Il reprit du service en France en 1815, à la rentrée du roi, et fut nommé chef de bataillon du corps royal d'artillerie. Il est nommé en 1822-1823 président de la Commission de vérification des bouches à feu aux directions de Montpellier et de la Corse, puis commandant de l'artillerie à Thionville, et enfin lieutenant-colonel en 1830, époque à laquelle il quitta le service. Il était alors chevalier de Saint-Louis et de la Légion d'honneur. Il se fixa au château de Malavillers, propriété de sa famille, qui lui venait des barons de Hault de Sancy, ses oncles.

Il est décédé à Guentrange le , dans sa quatre-vingt-dixième année, et y a été inhumé.

Alliance 
Il avait épousé le  Catherine de Vigny, née à Étain (Meuse) le  et décédée au château de Malavillers le , dans sa quatre-vingt-cinquième année. Elle a été inhumée aussi à Guentrange, près de Thionville. Ils eurent ensemble deux filles et trois fils.

Naissance en octobre  1771
Décès en  avril 1860
Joseph Marie Francois
Militaire français du XVIIIe siècle
Cattenom
Militaire français des guerres de la Révolution française